Памятный знак труженикам тыла в годы войны — однотипные монументы в России, созданные с целью увековечить память о суровых и героических буднях людей (женщин, стариков, подростков), трудившихся в народном хозяйстве СССР в годы Великой Отечественной войны.

Памятный знак работы скульптора А. А. Аполлонова изготавливается в Краснодарском крае в городе Кропоткин в рамках общероссийского проекта «Аллея Российской Славы». Представляет собой стелу сложной формы с барельефом, изображающим тружеников тыла — женщину и ребёнка за станком. Над фигурами размещена лента с надписью рельефными буквами: «Все для фронта, все для победы». В нижней части монумента надпись: «Потомки благодарны Вам, родные, за то, что Вы выстояли и победили».

Высота памятника — 2,4 метра, вес — 3000 килограмм.

Данные памятные знаки установлены в следующих населённых пунктах:
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Анапа.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Белая Калитва.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Вологда.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Гулькевичи.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Ипатово.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Камышин.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Кропоткин.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Лысьва.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Морозовск.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Москва, Кузьминки.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — посёлок Остафьево.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — посёлок Рогатая Балка.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Ростов-на-Дону.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Саратов.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Светлоград.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — посёлок Супсех.
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны — город Цхинвал.

См. также 
 Памятник труженикам тыла
 Памятник труженикам тыла и детям войны

Примечания 

Памятники труженикам тыла